Карл Бер:
 Бер, Карл Хауэлл (1885—1949) — американский теннисист-любитель и финансист, член Международного зала теннисной славы.
 Бер, Карл Максимович (1792—1876) — академик Петербургской академии наук, президент Русского энтомологического общества.
 Бер, Карл Юлиус Петер (1874—1943) — немецкий офтальмолог.